Haratjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Haratjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Haratjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (6,23 ha)
Haratjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Haratjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun, 
Haratjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Haratjärnen (Skellefteå stad, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (5,13 ha)
Haratjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Haratjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (7,35 ha)

Se även
Hartjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn